Эдмундо Алвес де Соуза Нето (; 2 апреля 1971, Нитерой, Бразилия) — бразильский футболист. Амплуа — центральный нападающий. По окончании сезона-2008 в чемпионате Бразилии, по итогам которого его клуб «Васко да Гама» вылетел в серию В, принял решение о завершении карьеры. С 1992 по 2000 год провёл 42 матча за национальную сборную Бразилии, в которых забил 12 голов.

Биография 
Отличался буйным нравом, за что получил прозвище «Скотина» (или «Зверь»). Выступал за «Фиорентину», «Наполи», «Фламенго», «Флуминенсе», «Крузейро», «Палмейрас». В составе сборной Бразилии в 1998 году стал вице-чемпионом мира. В 2008 году Эдмундо забил за «Васко да Гаму» 13 мячей в 26 матчах.

Достижения 
В клубе
 Чемпион Бразилии (3): 1993, 1994 («Палмейрас»), 1997 («Васко да Гама)»
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро : 1992 («Васко да Гама)»
 Чемпион штата Сан-Паулу (2): 1993, 1994 («Палмейрас»)
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу: 1993 («Палмейрас»)
 Финалист Кубка Италии: 1999
 Бронзовый призёр чемпионата Италии: 1999
 Вице-чемпион мира среди клубов: 2000
В сборной
 Обладатель Кубка Америки: 1997
 Финалист чемпионата мира: 1998
Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Бразилии: 1997
 Обладатель приза лучшему футболисту чемпионата Бразилии (Bola de Ouro): 1997
 Титул самого перспективного новичка: 1992

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Нитерое
Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Фламенго»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Нова-Игуасу»
Игроки ФК «Фигейренсе»
Чемпионы Южной Америки по футболу
Спортивные комментаторы Бразилии